Turniej o Złoty Kask 1990 – 30. edycja turnieju żużlowego, organizowanego przez Polski Związek Motorowy. Rozegrano cztery turnieje eliminacyjne (cztery wyścigi) oraz sześć finałów. W klasyfikacji końcowej wygrał Mirosław Korbel.

Finał nr 1 

Finał nr 1 został rozegrany jako memoriał Mariana Rosego.

 Toruń, 3 lipca 1990
 Sędzia: Roman Cheładze

Finał nr 2 
 Rybnik, 26 lipca 1990
 Sędzia:  Józef Rzepa

Finał nr 3 
 Zielona Góra, 21 sierpnia 1990
 Sędzia: Włodzimierz Kowalski

Finał nr 4 
 Leszno, 1 września 1990
 Sędzia: Józef Musiał

Finał nr 5 
 Rzeszów, 21 września 1990
 Sędzia: Jolant Szczepanek

Finał nr 6 
 Wrocław, 9 października 1990
 Sędzia: Marek Smyła

Klasyfikacja końcowa 
W finałach Złotego Kasku wystąpiło dwunastu zawodników z eliminacji (po trzech z każdej grupy eliminacyjnej), oraz czterech zawodników zaproszonych przez organizatorów. Sklasyfikowano tylko zawodników wyłonionych z eliminacji oraz rezerwowych z grup eliminacyjnych, którzy zastępowali awansujących z tej samej grupy.

Linki zewnętrzne 
 

1990
Memoriał Mariana Rosego
1990 w sporcie żużlowym
1990 w polskim sporcie